Blockbauweise steht für:

Eine Holzbautechnik, Siehe Blockbau
Im Maschinenbau für die Rahmenlose Blockbauweise